Рід люпин містить понад 120 видів.

a 

 Lupinus aberrans
 Lupinus abramsii
 Lupinus acopalcus
 Lupinus adsurgens
 Lupinus affinis
 Lupinus agardhianus
 Lupinus alaristatus
 Lupinus albert-smithianus
 Lupinus albescens
 Lupinus albicaulis
 Lupinus albifrons
 Lupinus albosericeus
 Lupinus albus — Люпин білий
 Lupinus aliamandus
 Lupinus aliattenuatus
 Lupinus alibicolor
 Lupinus alipatulus
 Lupinus alirevolutus
 Lupinus allargyreius
 Lupinus alopecuroides
 Lupinus alpestris
 Lupinus altimontanus
 Lupinus altiplani
 Lupinus amabayensis
 Lupinus amandus
 Lupinus amboensis
 Lupinus ammophilus
 Lupinus amnis-otuni
 Lupinus amphibius
 Lupinus ananeanus
 Lupinus andersonii
 Lupinus angustiflorus
 Lupinus angustifolius — Люпин вузьколистий
 Lupinus antoninus
 Lupinus apertus
 Lupinus appositus
 Lupinus arboreus
 Lupinus arbustus
 Lupinus archeranus
 Lupinus arcticus
 Lupinus arenarius
 Lupinus arequipensis
 Lupinus argenteus
 Lupinus argurocalyx
 Lupinus aridulus
 Lupinus aridus
 Lupinus ariste-josephii
 Lupinus arizonicus
 Lupinus arvensis
 Lupinus aschenbornii
 Lupinus asplundianus
 Lupinus atlanticus
 Lupinus atropurpureus
 Lupinus attenuatus
 Lupinus aureonitens
 Lupinus austrobicolor
 Lupinus austrosericeus

b 
 Lupinus bakeri
 Lupinus ballianus
 Lupinus bandelierae
 Lupinus bangii
 Lupinus barbatilabius
 Lupinus barkeri
 Lupinus benthamii
 Lupinus bicolor
 Lupinus bingenensis
 Lupinus bogotensis
 Lupinus bolivianus
 Lupinus bonplandius
 Lupinus boyacensis
 Lupinus brachypremnon
 Lupinus bracteolaris
 Lupinus breweri
 Lupinus brevicaulis
 Lupinus brevior
 Lupinus breviscapus
 Lupinus bryoides
 Lupinus buchtienii
 Lupinus burkei
 Lupinus burkeri

c 

 Lupinus cacuminis
 Lupinus caespitosus
 Lupinus caldasensis
 Lupinus camiloanus
 Lupinus campestris
 Lupinus carazensis
 Lupinus carchiensis
 Lupinus cardenasianus
 Lupinus carhuamayus
 Lupinus carlos-ochoae
 Lupinus carpapaticus
 Lupinus carrikeri
 Lupinus caucensis
 Lupinus caudatus
 Lupinus cavicaulis
 Lupinus celsimontanus
 Lupinus cervinus
 Lupinus chachas
 Lupinus chamissonis
 Lupinus chavanillensis
 Lupinus chipaquensis
 Lupinus chlorolepis
 Lupinus chocontensis
 Lupinus chrysanthus
 Lupinus chrysocalyx
 Lupinus citrinus
 Lupinus clarkei
 Lupinus colcabambensis
 Lupinus colombiensis
 Lupinus compactiflorus
 Lupinus comptus
 Lupinus concinnus
 Lupinus condensiflorus
 Lupinus confertus
 Lupinus congdonii
 Lupinus conicus
 Lupinus constancei
 Lupinus cookianus
 Lupinus coriaceus
 Lupinus cosentinii
 Lupinus costaricensis
 Lupinus covillei
 Lupinus crassus
 Lupinus croceus
 Lupinus crotalarioides
 Lupinus crucis-viridis
 Lupinus cuatrecasasii
 Lupinus culbertsonii
 Lupinus cumulicola
 Lupinus cusickii
 Lupinus cuspidatus
 Lupinus cuzcensis
 Lupinus cymboides
 Lupinus czermakii

d 

 Lupinus dalesae
 Lupinus decurrens
 Lupinus densiflorus
 Lupinus depressus
 Lupinus diffusus
 Lupinus digitatus
 Lupinus disjunctus
 Lupinus dorae
 Lupinus dotatus
 Lupinus duranii
 Lupinus dusenianus

e 
 Lupinus eanophyllus
 Lupinus elatus
 Lupinus elegans
 Lupinus ellsworthianus
 Lupinus elmeri
 Lupinus eramosus
 Lupinus erectifolius
 Lupinus eriocladus
 Lupinus evermannii
 Lupinus exaltatus
 Lupinus excubitus
 Lupinus exochus
 Lupinus expetendus

f 
 Lupinus falsomutabilis
 Lupinus falsorevolutus
 Lupinus famelicus
 Lupinus fiebrigianus
 Lupinus fieldii
 Lupinus fissicalyx
 Lupinus flavoculatus
 Lupinus foliolosus
 Lupinus formosus
 Lupinus francis-whittieri
 Lupinus fratrum
 Lupinus fulcratus

g 
 Lupinus gachetensis
 Lupinus garfieldensis
 Lupinus gaudichaudianus
 Lupinus gayanus
 Lupinus gibertianus
 Lupinus giganteus
 Lupinus glabratus
 Lupinus goodspeedii
 Lupinus gormanii
 Lupinus gracilentus
 Lupinus grayi
 Lupinus grisebachianus
 Lupinus guadalupensis
 Lupinus guaraniticus
 Lupinus guascensis
 Lupinus guggenheimianus

h 
 Lupinus hamaticalyx
 Lupinus hartmannii
 Lupinus hartwegii
 Lupinus hautcarazensis
 Lupinus havardii
 Lupinus hazenanus
 Lupinus herreranus
 Lupinus herzogii
 Lupinus hillii
 Lupinus hinkleyorum
 Lupinus hirsutissimus
 Lupinus hispanicus
 Lupinus holmgrenianus
 Lupinus horizontalis
 Lupinus hornemanni
 Lupinus hortorum
 Lupinus howardii
 Lupinus huachucanus
 Lupinus huariacus
 Lupinus huaronensis
 Lupinus hyacinthinus
 Lupinus hybridus

i 
 Lupinus imminutus
 Lupinus insignis
 Lupinus interruptus
 Lupinus inyoensis

j 
 Lupinus jean-julesii
 Lupinus jelskianus
 Lupinus johannis-howellii
 Lupinus jonesii
 Lupinus juninensis

k 
 Lupinus kalenbornorum
 Lupinus kellermanianus
 Lupinus killipianus
 Lupinus kingii
 Lupinus klamathensis
 Lupinus kunthii
 Lupinus kuschei

l 

 Lupinus laetus
 Lupinus laevigatus
 Lupinus lagunae-negrae
 Lupinus lanatocarpus
 Lupinus lanatus
 Lupinus lapidicola
 Lupinus latifolius
 Lupinus laudandrus
 Lupinus lechlerianus
 Lupinus ledigianus
 Lupinus lemmonii
 Lupinus lepidus
 Lupinus leptocarpus
 Lupinus leptophyllus
 Lupinus lespedezoides
 Lupinus leucophyllus
 Lupinus lindenianus
 Lupinus lindleyanus
 Lupinus linearis
 Lupinus littoralis
 Lupinus lobbianus
 Lupinus longifolius
 Lupinus lorenzensis
 Lupinus ludovicianus
 Lupinus luetzelburgianus
 Lupinus luteolus
 Lupinus lutescens
 Lupinus luteus — Люпин жовтий
 Lupinus lyallii

m 

 Lupinus macbrideianus
 Lupinus maculatus
 Lupinus madrensis
 Lupinus magdalenensis
 Lupinus magnificus
 Lupinus magnistipulatus
 Lupinus malacophyllus
 Lupinus malacotrichus
 Lupinus mandonanus
 Lupinus mantaroensis
 Lupinus martensis
 Lupinus mathewsianus
 Lupinus meionanthus
 Lupinus melaphyllus
 Lupinus meridanus
 Lupinus metensis
 Lupinus mexicanus
 Lupinus michelianus
 Lupinus micranthus
 Lupinus microcarpus
 Lupinus microphyllus
 Lupinus minimus
 Lupinus mirabilis
 Lupinus misticola
 Lupinus mollendoensis
 Lupinus mollis
 Lupinus monserratensis
 Lupinus montanus
 Lupinus monticola
 Lupinus mucronulatus
 Lupinus muelleri
 Lupinus multiflorus
 Lupinus munzianus
 Lupinus mutabilis

n 
 Lupinus nanus
 Lupinus neomexicanus
 Lupinus nepubescens
 Lupinus nevadensis
 Lupinus niederleinianus
 Lupinus nipomensis
 Lupinus niveus
 Lupinus nootkatensis
 Lupinus notabilis
 Lupinus nubigenus
 Lupinus nubilorum

o 
 Lupinus obscurus
 Lupinus obtusilobus
 Lupinus ochoanus
 Lupinus odoratus
 Lupinus onustus
 Lupinus oquendoanus
 Lupinus oreganus
 Lupinus oreophilus
 Lupinus ornatus
 Lupinus oscar-haughtii
 Lupinus otto-buchtienii
 Lupinus otto-kuntzeanus
 Lupinus otuzcoensis
 Lupinus ovalifolius

p 

 Lupinus pachanoanus
 Lupinus pachitensis
 Lupinus pachylobus
 Lupinus padre-crowleyi
 Lupinus palaestinus
 Lupinus pallidus
 Lupinus paniculatus
 Lupinus paraguariensis
 Lupinus paranensis
 Lupinus parviflorus
 Lupinus parvifolius
 Lupinus paucartambensis
 Lupinus pearceanus
 Lupinus peirsonii
 Lupinus perblandus
 Lupinus perbonus
 Lupinus perennis — Люпин багаторічний
 Lupinus perissophytus
 Lupinus persistens
 Lupinus peruvianus
 Lupinus pickeringii
 Lupinus pilosus
 Lupinus pinguis
 Lupinus pipersmithianus
 Lupinus piurensis
 Lupinus plattensis
 Lupinus polycarpus
 Lupinus polyphyllus — Люпин багатолистий
 Lupinus poopoensis
 Lupinus popayanensis
 Lupinus praealtus
 Lupinus praestabilis
 Lupinus praetermissus
 Lupinus pratensis
 Lupinus princei
 Lupinus pringlei
 Lupinus proculaustrinus
 Lupinus prostratus
 Lupinus protrusus
 Lupinus prouvensalanus
 Lupinus prunophilus
 Lupinus pubescens
 Lupinus pulloviridus
 Lupinus pulvinaris
 Lupinus punto-reyesensis
 Lupinus puracensis
 Lupinus purdieanus
 Lupinus purosericeus
 Lupinus pusillus
 Lupinus pycnostachys

r 
 Lupinus radiatus
 Lupinus ramosissimus
 Lupinus reflexus
 Lupinus regalis
 Lupinus regnellianus
 Lupinus reineckianus
 Lupinus revolutus
 Lupinus richardianus
 Lupinus rivularis
 Lupinus romasanus
 Lupinus roseolus
 Lupinus rotundiflorus
 Lupinus ruber
 Lupinus rubriflorus
 Lupinus ruizensis
 Lupinus rupestris
 Lupinus rusbyanus
 Lupinus russellianus

s 
 Lupinus sabinianus
 Lupinus sabinii
 Lupinus santanderensis
 Lupinus sarmentosus
 Lupinus saxatilis
 Lupinus saxosus
 Lupinus schwackeanus
 Lupinus seifrizianus
 Lupinus sellowianus
 Lupinus sellulus
 Lupinus semiprostratus
 Lupinus semperflorens
 Lupinus sericatus
 Lupinus sericens
 Lupinus sericeus
 Lupinus setifolius
 Lupinus shockleyi
 Lupinus sierrae-blancae
 Lupinus simonsianus
 Lupinus simulans
 Lupinus sitgreavesii
 Lupinus smithianus
 Lupinus somalensis
 Lupinus soratensis
 Lupinus sparsiflorus
 Lupinus spectabilis
 Lupinus splendens
 Lupinus spragueanus
 Lupinus staffordiae
 Lupinus stipulatus
 Lupinus stiversii
 Lupinus subacaulis
 Lupinus subcarnosus
 Lupinus subcuneatus
 Lupinus subhamatus
 Lupinus subinflatus
 Lupinus sublanatus
 Lupinus submontanus
 Lupinus subsessilis
 Lupinus subvexus
 Lupinus succulentus
 Lupinus sufferrugineus
 Lupinus suksdorfii
 Lupinus sulphureus
 Lupinus surcoensis
 Lupinus syriggedes

t 

 Lupinus tacitus
 Lupinus tarapacensis
 Lupinus tarijensis
 Lupinus tarmaensis
 Lupinus tatei
 Lupinus tauris
 Lupinus tayacajensis
 Lupinus tegeticulatus
 Lupinus texensis
 Lupinus tidestromii
 Lupinus tolimensis
 Lupinus tomentosus
 Lupinus tominensis
 Lupinus toratensis
 Lupinus tracyi
 Lupinus triananus
 Lupinus truncatus

u 
 Lupinus ulbrichianus
 Lupinus uleanus
 Lupinus uncialis
 Lupinus uncinatus
 Lupinus urubambensis

v 
 Lupinus valerioi
 Lupinus vallicola
 Lupinus varicaulis
 Lupinus variicolor
 Lupinus velutinus
 Lupinus venezuelensis
 Lupinus ventosus
 Lupinus verbasciformis
 Lupinus verjonensis
 Lupinus vernicius
 Lupinus viduus
 Lupinus villosus — Люпин волохатий
 Lupinus visoensis

w 
 Lupinus weberbaueri
 Lupinus werdermannianus
 Lupinus westianus
 Lupinus wilkesianus
 Lupinus williamsianus
 Lupinus wyethii

x 
 Lupinus xenophytus

y 
 Lupinus yarushensis
 Lupinus ynesiae

л
Таксономічні списки (види)